Чаровница — ведунья, ведьма, колдунья, красавица, а также:
 Чаровница () — род растений из семейства Кипрейные
 Чаровница () — персонаж DC Comics
 Чаровница () — персонаж Marvel Comics
 «Чаровница» () — немая драма 1925 года
 «Чаровница» — российский производитель косметики
 «Чарівниця» () — украинский производитель наборов для вышивания

См. также 
 Чародейка